Maiko – żeńskie imię japońskie
 Maiko – kształcąca się na gejszę
 Maiko – rzeka w Demokratycznej Republice Konga
 Maiko – park narodowy w Demokratycznej Republice Konga